Morozzo della Rocca – famiglia italiana

 Francesco Morozzo (...-1380) – vescovo italiano
 Giuseppe Francesco Morozzo della Rocca (1704-1767) –  letterato italiano
 Carlo Lodovico Morozzo Della Rocca (1743-1804) – chimico e naturalista italiano
 Giuseppe Morozzo Della Rocca (1758-1842) –  cardinale italiano
 Enrico Morozzo Della Rocca (1807-1897) –  generale e senatore italiano
 Federico Morozzo della Rocca (1878-1971) –  generale italiano
 Robaldo Morozzo della Rocca (1904-1993) –  architetto italiano